Hippothoë () ist der Name verschiedener Personen der griechischen Mythologie:

 Hippothoe (Amazone), vor Troja von Achill getötet
 Hippothoe (Nereide), eine Nereïde
 Hippothoe (Tochter des Pelias), eine Tochter des Königs Pelias
 Hippothoe (Tochter des Mestor), eine Tochter des Perseussohnes Mestor und der Lysidike
 Hippothoe (Tochter des Danaos), eine der Danaiden